Патрисиу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Патрисиу, Руй (род. 1988) — португальский футболист, вратарь лиссабонского клуба «Спортинг» и сборной Португалии.
 Патрисиу, Руй Мануэл (род. 1932) — португальский учёный и государственный деятель, министр иностранных дел Португальской республики.